Vonhof ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Vonhof (* 1961), deutsche Bibliothekswissenschaftlerin und Betriebswirtin
 Frédéric Vonhof (* 1975), deutscher Schauspieler
 Fritz Vonhof (1907–??), deutscher Bobfahrer
 Mario Vonhof (* 1975), deutscher Radrennfahrer
 Peter Vonhof (* 1949), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Vonhoff